Lyme Regis, població del West Dorset a Anglaterra
 Lyme (Nova Hampshire)
 East Lyme, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut
 Old Lyme, població dels Estats Units a l'estat de Connecticut